Александра Степановна Хан (17 ноября 1906 года, деревня Нижне-Янчихе, Приморская область, Приамурский край — 1986 год, Химки, Московская область) — бригадир рыболовецкой бригады управления сейнерного флота Сахалинрыбпрома, Сахалинская область. Единственная кореянка в РСФСР, удостоенная звания Героя Социалистического Труда (остальные награждались в других республиках СССР) и последняя из корейцев, удостоенных этого звания (1960).

Биография 
Родилась в 1906 году в крестьянской семье в корейской деревне Нижне-Янчихе Посьетовского района Приморской области. Окончила семь классов. Трудилась в детских яслях (1923—1925). В 1926 году, выйдя замуж за партийного работника В. И. Пака, переехала в Хабаровск, где работала заведующей библиотекой краевой партийной школы (1926—1932), в библиотеке комвуза Хабаровского гороно (1935—1937). В 1937 году её муж был расстрелян, а она депортирована в Казахскую ССР. Была определена на спецпоселение в Актюбинской области.

С 1937 года проживала в городе Кзыл-Орда, где работала в сельскохозяйственной артели «Трудовик» (1937—1942), инспектором Госстраха (1942—1947). В 1947 году переехала в Холмск, где работала переводчиком среди местных корейцев, проживавших в южной части острова Сахалина, присоединённой к СССР. В этом же году стала инициатором создания рыболовецкой бригады, состоящей из корейцев в составе Южно-Сахалинского госрыбтреста.

6 апреля 1948 года бригада Александры Хан вышла в море и 8 апреля сдала 2,5 центнеров сельди, выполнив за два дня годовой план добычи рыбы. За первый год работы бригада перевыполнила план на 252 %. В 1949 году бригада выловила около 10 тысяч тонн сельди, выполнив трёхлетний план, в 1950 году — план был перевыполнен на 177 %, в 1951 году был сдан улов сельди в размере 8915 центнеров, что составило трёхлетний план по улову рыбы. За 13 лет её руководства бригадой было сдано около 90 тысяч центнеров рыбы. За эти выдающиеся трудовые достижения была в 1957 году награждена Орденом Ленина.

В 1958 году вступила в КПСС. С 1959 года трудилась бригадиром в сейнерном рыболовецком флоте Сахалинрыбпрома. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года «в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась членом Холмского райкома КПСС и дважды — членом Сахалинского обкома КПСС, делегатом XXIII съезда КПСС.
В последующие годы бригада Александры показывала высокие результаты по добыче рыбы. В 1967 году бригада перевыполнила план на 360,5 % и в 1968 году — 223,8 %.

С 1970 года проживала в городе Химки, где трудилась главным технологом на рыбообрабатывающем предприятии.

Скончалась 8 мая 1988 года. Похоронена на Машкинском кладбище.

 Память
В 2006 году в городе Холмск на доме № 10 по улице Чехова, где проживала Александра Хан, была установлена мемориальная табличка.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 След ваш не смоет море, Южно-Сахалинск, компания «Кано», 2006., — 97 стр.
 Богданова, В. Хозяйка моря / В. Богданова // Коммунист. — 1990. — 8 марта.
 Гапоненко, К. Сказание о знаменитой рыбачке Шуре Хан, многомудрой и трудолюбивой женщине, об её отваге и необыкновенной душевной щедрости, а также о том, как она осуществила вековую мечту человечества /К. Гапоненко // Губернские ведомости. — 1999. — 1, 2 октября.
 Гапоненко, К. Сказание о Шуре Хан / К. Гапоненко // Женские судьбы. — Южно-Сахалинск: Лукоморье, 2007. — С. 3-31.
 Герои Социалистического Труда // На холмах — у моря: городу Холмску — 140 лет / сост., автор текста А. В. Тарасов; фото В. П. Калыгина. — Южно-Сахалинск: Сахалин — Приамурские ведомости, 2010. — С. 27. 26
 Дорофеева, В. И. Да не иссякнет памяти река: [к 100-летию со дня рождения Хан А. С. установлена мемориальная доска]/В. И. Дорофеева. — Холмская панорама. — 2006. — 25 ноября.
 Канторович, В. К. Рыбаки / В. К. Канторович // Сахалинская повесть. — М.: Художественная литература, 1971. — С. 140—159.
 Коптяева, А. Холмские рыбаки/ А. Коптяева // Холмску — 120 / ред.-сост. Н. Афанасьев, А. Гарин. — Южно-Сахалинск. — Дальневосточное книжное издательство: Сахалинское отделение, 1990. — С. 128—134.
 Костанов, А. И. Вехи развития [даты, события, факты]/ А. И. Костанов // Холмску — 120/ ред.- сост. Н. Афанасьев, А. Гарин. — Южно-Сахалинск. — Дальневосточное книжное издательство: Сахалинское отделение, 1990. — С. 110—113.
 Костанов, А. И. Страницы истории города Холмска/ А. И. Костанов.- Южно-Сахалинск: Сахалинское отделение ВООПИК: Архивный отдел Сахалинского облисполкома, 1990. — С. 85.
 Кошкош, Т. Хозяйка моря / Т. Кошкош // Холмская панорама. — 2000. — 29 июня.
 Павлова, В. Жизнь, похожая на легенду: [к 100-летию со дня рождения А. С. Хан] / Валентина Павлова // Холмская панорама. — 2006. — 15 ноября.
 Пушкарь, А. Женщина в море/ А. Пушкарь // Герои земли Сахалинской. — Южно — Сахалинск, Дальневосточное книжное издательство: Сахалинское отделение, 1972. — С. 157—162.
 Среди героев — холмчане // Морские ворота Сахалина: городу порту Холмску — 135 / ред.- сост. А. В. Тарасов; статьи А. И. Костанова, Н. А. Афанасьева, А. В. Тарасова; фото В. П. Калыгина. — Хабаровск: Приамурские ведомости, 2005. — С. 24.

Ссылки 
  Герой Социалистического труда Хан Александра Степановна
 Знатная рыбачка Хан Александра Степановна, Новости дня, 1960, № 32
 
 Хан Александра Степановна, Среди Героев — холмчане, МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека им. Ю. И. Николаева

Делегаты XXIII съезда КПСС
Члены Сахалинского обкома КПСС
Похороненные на Машкинском кладбище